NADC je lahko
 Natov odbor za zračno obrambo (izvirno NATO Air Defence Committee)
 Natov obrambni kolidž (izvirno NATO Defence College)

NATO